Zorn steht für:
 Zorn, heftige Gefühlsregung
 Zorn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zorn (Adelsgeschlecht), Straßburger Adelsfamilie
 Zorn (Band), deutsche Band
 Zorn (Fernsehreihe), deutsche Fernsehserie (2014 bis 2017)
 Tatort: Zorn, deutscher Fernsehfilm von Andreas Herzog (2019) 
 Zorn Instruments, deutscher Prüfmittelhersteller

Zorn ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Zorn (Heidenrod), Ortsteil von Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Zorn (Fluss) in Lothringen und im Elsass